Hackl steht für:
 Hackl (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Tatort: Hackl, Fernsehfilm aus der Krimireihe Tatort (2023)

Hackl ist der Name folgender Orte:
 Hackl (Gemeinde Straßburg), Ortschaft von Straßburg, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Hackl (Gemeinde Niedernsill), Ort bei Niedernsill, Salzburger Land
 Hackl (Marklkofen), Ortsteil der Gemeinde Marklkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Hackl (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern

Siehe auch:
 Hackle
 Hackel
 Hakl
 Huckle